M*A*S*H bezeichnet:

 die Filmkomödie aus dem Jahr 1970, siehe MASH (Film)
 die auf dieser basierende Fernsehserie, siehe M*A*S*H (Fernsehserie)